

Войводово () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мизія.
 Войводово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.